Мирослав Радовановић (књижевник)
 Мирослав Радовановић, лекар и академик
 Мирослав Радовановић (певач)